Schmiedviertel ist der Name folgender Orte:

 Schmiedviertel (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Schmiedviertel (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortschaft von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark